El topónimo Akeley puede hacer referencia a:

 la ciudad de Akeley, en el estado de Minnesota (Estados Unidos);
 el municipio de Akeley, también en el estado anterior; o
 el pueblo y la parroquia de Akeley, en el condado de Buckinghamshire (Inglaterra).